Јован Поповић се може односити на:

 Јован Поповић (1905—1952), српски књижевник.
 Јован Поповић (сликар) (1810—1864), српски сликар.
 Јован Стерија Поповић (1806—1856), српски књижевник.
 Јован Н. Поповић (1899-1943), српски политичар и адвокат.
 Јован Поповић (песник), српски песник, добитник Бранкове награде 2002.
 Јован Поповић Текелија
 Јован Поповић-Липовац
 Јован Ј. Поповић, носилац Карађорђеве звезде са мачевима.
 Јован Поповић (сликар и педагог) (1925), сликар из Лесковца.
 Јован Поповић (веслач) (1987), српски веслач.
 Јован Поповић (1950—2021), градитељ виолина